88-й квартал (Горлівка)-квартал в центральній частині міста Горлівка. Розташован поблизу шахти імені Леніна. На сході квартал межує з селищем Шахти Леніна на заході з микрорайоном «майським», на півночі з лісом та на півдні з центром міста.

Транспорт
Квартал є великим транспортним шляхом. Тут розташовані маршрути автобусів: %19, %21, %102 та %10.

Інфраструктура
Інфраструктура даного кварталу є не дуже великою та різноманітною. В кварталі присутні: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 88, Дошкільниц навчальний заклад №129.

Примітки

Посилання 

 Василь Пірко Заселення Степової України в XVI—XVIII ст. // Донецьк: Укр. центр, 1998. — 124 с.
 Петро Лаврів. Моя земля — земля моїх батьків. Донецьк, Український культурологічний центр, Донецьк: Донецьке обласне Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка, РВП «Лебідь». 1995. 64 с. 
 Пірко В. О. Заселення Донеччини у XVI—XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел)  / Український культурологічний центр. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. — 180 с.
 Петро Лаврів. Історія південно-східної України. — Львів. «Слово», 1992. — 152 с. — ISBN 5-8326-0011-8.
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.
 Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939—1959 рр.): монографія / М. А. Алфьоров; Укр. культурол. центр, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. — Донецьк, 2008. — 192 c.
 Горловка: «Нет добыче сланцевого газа!»

Джерела 
 Бажан О. Г. Горлівка  // 
 В. О. Рогач, Т. І. Омелюсик. Горлівка  // 
 Горлівка — Інформаційно-пізнавальний портал | Донецька область у складі УРСР  (На основі матеріалів енциклопедичного видання про історію міст та сіл України, том — Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с.)

 
Горлівсько-Єнакієвська агломерація
Тимчасово окуповані населені пункти України